Натаниел Томас Аллен Файнс (; родился 22 сентября 1920 года) — английский аристократ, 21-й барон Сэй и Сил с 1968 года.

Биография 
Натаниел Файнс родился 22 сентября 1920 года в семье Иво Туислтона-Уайкема-Файнса, 20-го барона Сэя и Сила (1885—1968), и его жены Херси Батлер (1889—1968). Несмотря на семейную связь с Винчестерским колледжем, он получил образование в Итоне, а затем в Нью-колледже в Оксфорде. Во время Второй мировой войны Файнс служил в стрелковой бригаде (собственной бригаде принца-консорта). Он был повышен до лейтенанта 1 октября 1942 года и до временного капитана 3 сентября 1943 года. В марте 1945 года Файнс был упомянут в депеше командования.

Младший брат Натаниела, сержант Ингельрам Туистлтон-Уайкем-Файнс, служивший в Королевских ВВС, погиб 30 августа 1941 года в возрасте 19 лет, когда его бомбардировщик Wellington, летевший из Гибралтара, был сбит возле Лампедузы.

В апреле 1945 года 8-й батальон стрелковой бригады, в котором служил Файнс, стал первым подразделением, достигшим концентрационного лагеря Берген-Бельзен. В 2020 году он вспоминал для Daily Telegraph: «Мы свернули на небольшую дорожку, и перед нами открылось зрелище, которое мы никогда не захотели бы увидеть снова… Люди на земле, ямы с тремя или четырьмя сотнями мертвых тел в каждой… Это было похоже на кошмар, и запах был угнетающим». Файнс встретился с выжившей в Берген-Бельзене Малой Трибич в своем фамильном замке Бротон незадолго до 75-й годовщины освобождения лагеря.

После войны Файнс остался в армии, получив повышение до капитана военной службы и временного майора 15 января 1946 года. 22 мая 1948 года он получил очередную комиссию в качестве лейтенанта в стрелковой бригаде (старшинство с 22 мая 1943 года), с повышением до капитана вступил в силу с той же даты (старшинство с 22 ноября 1947 года). Он находился в Палестине во время чрезвычайной ситуации 1946—1947 годов, за что снова был упомянут в депешах в январе 1949 года. Он ушел в отставку 8 февраля 1950 года, сохранив почетное звание майора.

Файнс был попечителем фонда Эрнеста Кука, который работает над сохранением английских загородных домов и поместий, с 1959 по 1995 год, занимая пост председателя с 1964 по 1990 год. В 1965 году он сократил свою фамилию, отказавшись от двух её составляющих — Туислтон и Уайкем.

21 октября 1968 года, после смерти отца, Файнс занял место в Палате лордов как 21-й барон Сэй и Сил. Он был членом Винчестерского колледжа с 1967 по 1983 год. Барон стал дипломированным геодезистом и партнёром компании Laws and Fiennes, прежде чем стать региональным директором в Lloyds Bank (1983—1990). С 1979 года он занимал пост заместителя лейтенанта Оксфордшира .

Лорд Сэй и Сил известен своей семье и друзьям как Нат. Он стал отцом писателя Уильяма Файнса и художника Сюзанны Файнс.

Брак и дети 
4 декабря 1958 года Файнс женился на Мариетт Хелене Солсбери-Джонс (родилась в 1935 году), дочери генерал-майора сэра Артура Гая Солсбери-Джонса . У них было пятеро детей:

 Ричард Ингель Файнс (19 августа 1959 — 13 апреля 2001);
 Мартин Гай Файнс (родился 27 февраля 1961), наследник титула, женатый с 1996 года на Кан Чай Лиан, отец троих детей;
 Сюзанна Херси Файнс (родилась 27 февраля 1961), художница, замужем с 2004 года за доктором Джоном Уордлоу Хэнбери-Тенисоном (родился в 1957);
 Томас Натаниэль Файнс (11 октября 1965 — 3 сентября 1968);
 Уильям Джон Файнс (родился 7 августа 1970), писатель.

Примечания

Ссылки 
 RootsWeb
 RootsWeb
 Fiennes Times
 Val Bourne, 'Broughton Castle: a garden for poets — and film stars', The Daily Telegraph, 22 May 1999
 Debrett’s People of Today (12th edn, London, 1999), p. 1739
 

Выпускники Нового колледжа
Выпускники Итона
Файнсы
Участники Второй мировой войны
Крикетчики Англии
Бароны Сэй и Сил
Члены палаты лордов Великобритании